Personen
Astrid Nienhuis (1965), Nederlands jurist en politicus van de VVD
Bert Nienhuis (1873-1960), Nederlands ontwerper en kunstenaar
Bert Nienhuis (fotograaf) (1944), Nederlands fotograaf
Hendrik Nienhuis (1790-1862), Nederlands rechtsgeleerde en bestuurder
Henk Nienhuis (1941-2017), Nederlands voetballer en voetbaltrainer
Ike Nienhuis (1921-2001), Friese kortebaanschaatsster 
Jaap Nienhuis (1935), Nederlands agrariër en tv-presentator
Leonard Nienhuis (1990), Nederlands voetballer

Plaats
 Nienhuis (Loppersum), een gehucht ten zuiden van Garrelsweer in de Nederlandse provincie Groningen

Zie ook
Nienhuys (doorverwijspagina)